Rękopis znaleziony w Saragossie – powieść Jana Potockiego
 Rękopis znaleziony w Saragossie – film w reżyserii Wojciecha Hasa